Счастье — другий студійний альбом українського співака Олега Винника, випущений у 2012 році. Всі пісні альбому російською мовою .

За словами Винника текст на популярну пісню «Счастье» народився у берлінському аеропорту, коли виконавець чекав рейс до Києва .

Список композицій

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Олега Винника